Vesleknausen Rock är en kulle i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Norge gör anspråk på området. Toppen på Vesleknausen Rock är  meter över havet.

Terrängen runt Vesleknausen Rock är varierad. Havet är nära Vesleknausen Rock åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Vesleknausen Rock. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Östantarktis
Norges anspråk i Antarktis